Île Verte (dt. ‚Grüne Insel‘) steht für:

 Île Verte (Grenoble), Stadtviertel von Grenoble, Frankreich

Inseln in Frankreich:
 Île Verte (Côtes-d’Armor), Département Côtes-d’Armor
 Île Verte (La Ciotat) vor La Ciotat, Département Bouches-du-Rhône
 Île Verte (Gironde) im Ästuar der Gironde, Département Gironde

Sonstige Inseln:
 Île Verte (Antarktika), Insel vor der Küste des Adélielands
 Ile Verte (Aldabra), Eiland im Aldabra-Atoll, Seychellen